Burlington ist der Name folgender Orte:

in Kanada:
 Burlington (Ontario)
 Burlington (Neufundland und Labrador)

in den Vereinigten Staaten:

Burlington steht für:
 Richard Boyle, 3. Earl of Burlington (1694–1753), britischer Architekt
 Burlington (Textilmarke)
 Burlington Design Group, ehemaliger britischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Burlington 37 Cemetery, in Burlington, Ohio, ID-Nr. 01001064
 Burlington and Missouri River Railroad Passenger Station, in Burlington, Iowa, ID-Nr. 76000761
 Burlington and Quincy High Line Hill City to Keystone Branch, in Hill City, South Dakota, ID-Nr. 02001768
 Burlington Bay Horse Ferry, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 93001384
 Burlington Breakwater, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 02000711
 Burlington Carnegie Free Library, in Burlington, Kansas, ID-Nr. 87000934
 Burlington Carnegie Library, in Burlington, Washington, ID-Nr. 82004286
 Burlington County Prison, in Mount Holly, New Jersey, ID-Nr. 86003558
 Burlington Downtown Historic District, in Burlington, Wisconsin, ID-Nr. 00000603
 Burlington Gymnasium, in Burlington, Connecticut, ID-Nr. 07001249
 Burlington Headquarters Building, in Omaha, Nebraska, ID-Nr. 74001109
 Burlington Montgomery Ward Building, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 91000673
 Burlington Public Library, in Burlington, Iowa, ID-Nr. 75000682
 Burlington Railroad Overpass, in Chariton, Iowa, ID-Nr. 98000511
 Burlington State Armory, in Burlington, Connecticut, ID-Nr. 84000859
 Burlington Traction Company, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 04001133
 Burlington, Cedar Rapids & Northern Freight House, in Burlington, Iowa, ID-Nr. 83000351
 Burlington, Cedar Rapids & Northern Passenger Depot-Dows, in Dows, Iowa, ID-Nr. 92001744
 Burlington, Cedar Rapids & Northern Passenger Station-Vinton, in Vinton, Iowa, ID-Nr. 90001852
 Burlington, Cedar Rapids and Northern Railroad Passenger Station, in Clarion, Iowa, ID-Nr. 88000926
 Burlington, Cedar Rapids and Northern Railway Passenger Depot, in Waterloo, Iowa, ID-Nr. 83004552
 Burlington, Cedar Rapids, and Minnesota Railroad: Walker Station, in Walker, Iowa, ID-Nr. 78001242
 Burlington, Cedar Rapids, and Northern Railroad-Rock Rapids Station, Railroad Track and Bridge, in Rock Rapids, Iowa, ID-Nr. 76000783
 Burlington-Harmony Hill Roads Historic District, in Harwinton, Connecticut, ID-Nr. 96001364
 Burlington's Lost Burial Ground, in Burlington, New Jersey, ID-Nr. 04001260

Siehe auch:
 Burlington House, Gebäude in London
 The Burlington Magazine, Fachzeitschrift für Kunst und Dekoration
 Burlington Historic District
 Burlington Lake
 Burlington Municipal Airport
 Burlington Township
 Chicago, Burlington and Quincy Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Burlington Northern Railroad, US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 BNSF Railway (Burlington Northern Santa Fe Railway), US-amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Burlington Carriage Company, ein ehemaliger britischer Hersteller von Automobilkarosserien